Folkfronten kan avse: 
 Folkfronten – vänsterkoalitioner med kommunistisk dominans och antifascistiskt fokus som fanns på 1930-talet, se folkfront
 Folkfronten – de rörelser för demokrati och marknadsekonomi som bildades i icke-ryska delar av Sovjetunionen på 1980-talet, se folkfront
 Folkfronten, Linköping – ett lokalt parti i Linköping för val till kommunfullmäktige i Linköpings kommun i 2010 års val
 Folkfronten – ett tidigare namn (2008-2009) på det svenska nynazistiska partiet Svenskarnas parti
 Folkfronten för Palestinas befrielse – en palestinsk politisk organisation (PFLP)
 Allryska folkfronten – en rysk organisation grundad 2011 av premiärminister Vladimir Putin.
 Folkfronten (Ukraina) – (ukrainska: Народний фронт), ett ukrainsk högerparti grundat 2014
 Folkfronten (Tunisien) – en tunisisk vänsterkoalition grundad 2012 med bland annat Arbetarpartiet (Tunisien)
 Folkfronten (Frankrike) – en koalition i Frankrike 1936–1938
 Folkfronten (Spanien) – ett valsamarbete i Spanien 1936
 Folkfronten (Island) – (isländska: Alþýðufylkingin), ett vänsterparti i Island